Malo Krčevo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Majur, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 50 stanovnika te 22 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji